El Masters del Canadà 2015, conegut oficialment com a Rogers Cup 2015, fou la 126a edició de la competició tennística jugada sobre pista dura al Canadà. En categoria masculina estava inclosa dins de les sèries Masters 1000 de l'ATP i es va disputar entre el 7 i el 16 d'agost de 2015 a l'Uniprix Stadium de Mont-real, Canadà. En categoria femenina estava inclosa dins els Premier 5 Tournaments de la WTA i es va disputar entre el 8 i el 16 d'agost de 2015 a l'Aviva Centre de Toronto, Canadà.

El tennista escocès Andy Murray va guanyar el quart títol de l'any, l'onzè títol de categoria Masters de la seva carrera i quart al Canadà.
La suïssa Belinda Bencic va guanyar el títol més important de la seva carrera i quart de la temporada. Amb només 18 anys i sense ser cap de sèrie, pel camí es va imposar a quatre tennista del Top 10, incloses a les dues primeres del rànquing individual. Els germans Bob i Mike Bryan van guanyar el títol 109 de la seva carrera, 35è de categoria Masters i cinquè al Canadà (2002, 2006, 2010 i 2012), però tots els anteriors a Toronto. El sisè títol de la temporada, el tercer en tres setmanes consecutives. La parella femenina formada per Bethanie Mattek-Sands i Lucie Šafářová van guanyar el quart títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 
 Quadre individual femení 
 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015